Notre-Dame de Sion peut être :
La basilique Notre-Dame de Sion, une basilique française en Lorraine.
La cathédrale Notre-Dame de Sion, une cathédrale suisse à Sion (Valais).
La congrégation de Notre-Dame de Sion, une congrégation catholique romaine.
Le lycée Notre-Dame de Sion, un établissement secondaire privé d'Évry.
Le lycée Notre-Dame de Sion, un établissement secondaire privé de Grenoble.
Le lycée Notre-Dame de Sion, un établissement d'enseignement secondaire francophone d'Istanbul.
Le lycée Notre-Dame de Sion, un établissement secondaire privé de Marseille.
Le lycée Notre-Dame de Sion, un établissement secondaire privé de Paris.
Le lycée Notre-Dame de Sion, un établissement secondaire privé de Saint-Omer.
Le lycée Notre-Dame de Sion, un établissement secondaire privé de Strasbourg.

Voir aussi 
 
 
 

Notre-Dame de Sion